«История одного преступления»

 «История одного преступления» (; Франция, 1901) — фильм Фернана Зекка.
 «История одного преступления» (; Франция, 1906) — фильм Жоржа Мельеса.
 «История одного преступления» (СССР, 1962) — мультипликационный фильм Фёдора Хитрука.